E 234 steht für:
 Nisin als Lebensmittelzusatzstoff
 die Europastraße 234, siehe Bundesautobahn 27

Abkürzung